Detalhes de Simples Masculinos do Torneio de Roland Garros do ano de 2008.

Cabeças de Chaves

Chaves

Ver também
 Torneio de Roland Garros de 2008

Ligações externas
 Site Oficial

S
Torneio de Roland Garros - Simples masculino